Rivière Samson kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Samson (vattendrag i Kanada, lat 45,80, long -70,63), Québec, 
 Rivière Samson (vattendrag i Kanada, lat 50,11, long -78,88), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar